Laura Dahlmeier (født 22. august 1993 i Garmisch-Partenkirchen) er en tysk tidligere skiskytte. Hun har vundet 13 VM-medaljer, hvoraf de syv er guld og tre sølv og bronze. Ved Vinter-OL 2018 vandt hun to OL-Guldmedaljer og én af bronze. I sæsonen 2016/2017 vandt hun den samlede World Cup efter 10 sejre.  Dahlmeier er den første kvinde til at vinde både sprinten og jagtstarten ved samme OL. Hun er desuden den første, både blandt mænd og kvinder, til at have vundet 5 guldmedaljer ved et VM, hvilket hun gjorde i 2017. Ved denne anledning vandt hun desuden en sølvmedalje og vandt dermed medaljer i samtlige discipliner. 

Dahlmeier blev præsenteret for skiskydning gennem forældrene, der stod for et skiskydningsprogram i en naboby. Hun stod som syvårig for første gang med en skiskydnings riffel i hånden, men først to år senere valgte hun at fokusere på skiskydning fremfor alpint skiløb.

Hendes idoler er franske Martin Fourcade, norske Ole Einar Bjørndalen og tyske Magdalena Neuner. 

Ud over skiskydning nyder Dahlmeier bjergbestigning og at køre på mountainbike.

Resultater 
Pr. sæsonen 2017/18

OL

VM

World Cup sejre

World Cup samlede stilling

Skudstatistik

Noter

Eksterne henvisninger 

 
Laura Dahlmeiers egen hjemmeside

Personer fra Bayern
Skiskytter fra Tyskland
Skiskytter ved vinter-OL 2014
Skiskytter ved vinter-OL 2018
Deltagere for Tyskland ved vinter-OL 2014
Deltagere for Tyskland ved vinter-OL 2018
Medaljevindere ved vinter-OL 2018
Olympiske mestre fra Tyskland
Olympiske bronzemedaljevindere fra Tyskland